Peluda puede referirse a:

Botánica
Ononis natrix, herbácea de la familia de las leguminosas, orden de las Fabales.

Folclore
Peluda (folclore), monstruo mitológico o dragón que aterrorizaba a La Ferté-Bernard, en Francia.